DBI steht als Abkürzung für:

 DanBred International, ein dänischer Schweinezüchter
 DataBase Interface, eine Datenbankschnittstelle, siehe Perl-DBI

 DB International, eine Tochter der Deutschen Bahn

 Deutsches Bibliotheksinstitut
 Deutsches Brennstoffinstitut
 Dizionario Biografico degli Italiani, italienisches biographisches Lexikon
 Doppelgänger Brand Image

dBi steht als Abkürzung für:
 Dezibel (isotrop), siehe Antennengewinn #Einheit

Abkürzung